Сезон ФК «Олімпік» (Донецьк) 2016—2017 - 3-й підряд сезон донецького футбольного клубу «Олімпік» у вищій лізі українського футболу. «Олімпік» брав участь у змаганнях Прем'єр-ліги та кубку України. Посівши четверте місце у Прем'єр-лізі, команда кваліфікувалась до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи в наступному сезоні, що стало першим потраплянням клубу в європейські кубки.

Гравці

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Чемпіонат України

Перший етап 
|}

Другий етап

Група 1 

|}

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що пішли з команди під час сезону

Востаннє оновлено: 31 травня 2017

Бомбардири 

Востаннє оновлено: 21 травня 2017

«Сухі» матчі 

Востаннє оновлено: 26 травня 2017

Дисциплінарні покарання 

Востаннє оновлено: 31 травня 2017

Примітки

Посилання 
 Official website

Олімпік (Донецьк)
Олімпік